Ла Виља де Гвадалупе има више значења:

 Ла Виља де Гвадалупе (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Виља де Гвадалупе (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику